Baleo cabezudo puede referirse a:
El nombre común de la planta Agrostis delicatula
El nombre común de la planta Centaurea cyanus
El nombre común de la planta '''''Mantisalca salmantica